Reitler ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Reitler (1894–1948), deutsche Politikerin (KPD)
 Emil Reitler (1886–1949), österreichischer Bankier, Bruder von Josef Reitler
 Josef Reitler (1883–1948), österreichischer Musikkritiker und Musikpädagoge, Bruder von Emil Reitler
 Rudolf Reitler (1865–1917), österreichischer Arzt und Psychoanalytiker 

Reitler ist ein Namensbestandteil von:

 Reitler & Co, ehemaliges österreichisches Bankhaus